Il doppio  del Grand Prix de Tennis de Lyon 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michaël Llodra e Andy Ram erano i campioni uscenti, ma Ram quest'anno ha scelto di partecipare al St. Petersburg Open. Llodra ha giocato con Marc Gicquel.

Julien Benneteau e Nicolas Mahut hanno battuto in finale Arnaud Clément e Sébastien Grosjean, con il punteggio di 6-4, 7-6(6).

Teste di serie

 Wesley Moodie /  Dick Norman (primo turno)
 Bruno Soares /  Kevin Ullyett (primo turno)

  Martin Damm /  Robert Lindstedt (primo turno, ritirati)
  Simon Aspelin /  Paul Hanley (primo turno)

Tabellone

Parte alta

Collegamenti esterni
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2009
ATP World Tour 2009